Andropov ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Андро́пов).
 Jurij Vladimirovič Andropov (1914—1984), sovjetski komunist, državnik in politik, generalni sekretar CK KPSZ. 
 Vladimir Pavlovič Andropov (1914—1984), ruski dirigent.
 Vladimir Pavlovič Andropov (*1940), ruski politik.

Kraji 
 Andropov, ime mesta Ribinsk v Jaroslaveljski oblasti, Rusija med letoma 1984 in 1989.

Drugo 
 Prospekt Andropova, ulica v Moskvi, imenovan v čast J. V. Andropova.